Данилья́нц () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Данильянц, Еремей Иванович (1901—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Данильянц, Иван Альбертович (род. 1953) — советский футболист; молдавский тренер и спортивный функционер.
 Данильянц, Татьяна Сергеевна (род. 1971) — российский кинорежиссёр, фотограф и поэт.

См. также